Il doppio del Lima Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Facundo Argüello e Agustín Velotti erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Andrés Molteni e Fernando Romboli hanno battuto in finale Marcelo Demoliner e Sergio Galdós 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  Sergio Galdós (finale)
  Martín Alund /  Facundo Bagnis (quarti di finale)

  Guido Andreozzi /  Duilio Beretta (quarti di finale)
  Jorge Aguilar /  Cristóbal Saavedra-Corvalán (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Lima Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013